Суперкубок Болгарії з футболу 2021 — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 липня 2021 року між чемпіоном Болгарії Лудогорцем та володарем кубку Болгарії клубом ЦСКА (Софія).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2021
Болгарія
2021 у болгарському спорті